Claude Cholat, marchand de vin de Paris, écrivain, dessinateur et peintre vivant à l'époque de la Révolution française.
 François Cholat (1806-1861), homme politique français.